Чемпионат Нидерландов по футболу 1992—1993 является 37 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 13 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 899 голов (в среднем 2,93 гола за игру). Матчи посетило 2 655 000 зрителей (в среднем 8 676).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Результаты матчей плей-офф

Группа A

Группа B 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1992/1993
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1992 году
Спорт в Нидерландах в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993